Ankylosaurinae — подсемейство растительноядных динозавров из семейства анкилозаврид (Ankylosauridae), обитавших с нижнемеловой эпохи вплоть до массового вымирания динозавров ( млн лет назад) на территории современных Монголии, Китая и Северной Америки.

Диагноз 
Группу ввёл в систематику американский палеонтолог Барнум Браун в 1908 году.

Ankylosaurinae определяются как продвинутые анкилозавриды, более тесно связанные с анкилозавром, чем с шамозавром. Отличительными чертами группы являются: широкий череп, ширина которого немного меньше или равна длине; широкая морда; глазницы, ориентированные немного вперёд; передняя стенка крыловидных костей иногда наклонена резко назад, но чаще наклонена вперёд; овальный затылочный мыщелок; базиптеригоидный отросток, слитый с крыловидным швом; расположенные в задней половине длины черепа глазницы.

Классификация 
В состав подсемейства включают следующие вымершие таксоны (часть входит в состав трибы Ankylosaurini):

Часть таксонов, указанных Арбур в качестве представителей трибы Ankylosaurini (Anodontosaurus, Dyoplosaurus, Euoplocephalus, Platypelta, Scolosaurus), в позднем исследовании была причислена к трибе Euoplocephalini.

Приведённая ниже кладограмма отражает результаты филогенетического анализа, проведённого Викторией Арбур и Филом Карри в 2015 году.

Примечания 

Анкилозавриды
Динозавры мелового периода